Le nom John Hart peut faire référence à :
 John Hart (1713 – 1779), délégué du New Jersey au Congrès Continental et signataire de la déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 John Hart (1879 – 1957), homme politique canadien ;
 John Hart (né en 1917), acteur américain ;
 John Hart (né en 1928), joueur écossais de rugby à XV ;
 John Hart (né en 1946), joueur néo-zélandais de rugby à XV devenu entraîneur ;
 John Hart (né en 1948), dirigeant américain de baseball ;
 John Hart (né en 1965), écrivain américain de roman policier ;
 John Hart (né en 1986), joueur anglais de rugby à XV.

Voir aussi